El Olivo puede referirse a:

Lugares 
En Chile
 El Olivo, localidad de la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, Chile.

Partidos políticos 
 El Olivo (en italiano L'Ulivo) fue una coalición electoral italiana de centroizquierda.